

Geografia

Austria 
 Sankt Pankraz – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Włochy 
 Sankt Pankraz – gmina

Zobacz też 
 St. Pankraz
 Święty Pankracy